Wilhelm Struve ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Struve  (1793–1864), deutscher Astronom, siehe Friedrich Georg Wilhelm Struve
 Wilhelm Struve (Politiker, 1874) (Peter Rudolf Wilhelm Struve; 1874–1949), deutscher Mediziner und Politiker (FVg, FVP, DDP), MdR
 Wilhelm Struve (SA-Mitglied) (1895–1971), deutscher Kaufmann, Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Wilhelm Struve (Politiker, 1901) (1901–1982), deutscher Landwirt und Politiker (NSDAP)